Where the Mountains Meet – film del 1913 diretto da Arthur Mackley
 Where the Mountains Meet – film del 1914 prodotto dalla Reliance Film Company